Zeiss Protar (по-русски произносится «Прота́р») — фотографический объектив. Рассчитан Паулем Рудольфом () для немецкой оптической компании Carl Zeiss и запатентован в 1890 году.

Объектив несимметричный и представляет собой сочетание двух ахроматов, так называемого «нового» (или «аномального») ахромата в качестве базовой (силовой) линзы и слабосильного «старого» (или «нормального») ахромата в качестве корректора аберраций.

Оптическая схема, как правило, 4 линзы в 2 группах.
Исключением является Protar Series IIa, где задняя группа — трёхлинзовая.

Для различных видов съёмок выпускались несколько модификаций протара.

Так например, объективы Protar Series I, F : 4.5 предлагалось использовать для съёмки портретов, а Protar Series V, F : 18 — для пейзажных съёмок.

Как и некоторые другие объективы, разработанные на Carl Zeiss Jena, протар выпускался по лицензии фирмами Bausch & Lomb Optical CO. в США, E. Krauss во Франции, Ross Ltd в Англии и др.

С 1890 г. по 1900 г. объектив маркировался «Анастигмат» (Anastigmat), и только по окончании срока лицензии на это название был переименован в «Протар».
Под этим именем выпускался вплоть до 30-х годов XX в. (в частности, Protar Series V).

Дальнейшее развитие 
На основе схемы протара было разработано несколько объективов.
Так, в 1894 г. Паулем Рудольфом (Paul Rudolph) был рассчитан и запатентован симметричный анастигмат «Двойной Протар» (Double Protar Series VII) состоящий из 8 линз в 2 группах (как передний, так и задний его компоненты могли использоваться отдельно), а в 1899 и 1902 г. несимметричные анастигматы «Унар» (Unar) и «Тессар» (Tessar).

Так же, схема протара послужила основой для разработки англичанином Хью Алдисом (Hugh L. Aldis) серии объективов Стигматик (Stigmatic) для фирмы Dallmeyer Ltd.

Примечания

Литература 
 Слюсарёв Г. Г. Расчёт оптических систем. Л., «Машиностроение», 1975.
 
 Lummer O. Contributiuns to Photographic Optics, Macmillan and CO Ltd, 1900.

Объективы по оптическим схемам
Патент истёк
Запатентовано в 1890 году